Hardan (fictief land), een fictief land uit de boekenreeks Het Rad des Tijds
Hardan (striptekenaar) of Edouard Aidans, een Belgisch stripauteur